Toponímia:
 Estats Units:
 Thornton (Colorado)
 Thornton (Illinois)
 Thornton (Iowa)
 Thornton (Nova Hampshire)
 Anglaterra:
 Thornton (Yorkshire), municipi al comtat de Yorkshire